

Туробовиці — село в гміні Садковіце Равського повіту Лодзинського воєводства
 Туробовиці — село в гміні Колюшкі Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства